Дев Пате́ль (; род. 23 апреля 1990 года, Харроу, Лондон) — британский актёр индийского происхождения. Лауреат (2017) и номинант на премию Британской киноакадемии (2009), номинант на премии «Оскар» (2017), «Золотой глобус» (2017) и премию Европейской киноакадемии (2009). Получил известность благодаря роли Джамаля Малика в фильме «Миллионер из трущоб» и роли Анвара в сериале «Молокососы».

Ранняя жизнь 
Родился в Харроу, Лондон, Англия. Оба его родителя, мать Анита (сиделка) и отец Радж (IT-консультант) — выходцы из Кении, но корни у Дева индийские. Также у Дева есть старшая сестра.

Патель был воспитан в индуистской вере. Он знает английский, но также может говорить на гуджарати. Его предки родом из Джамнагара и Унджи в Гуджарате. Он вырос в районе Рэйнерс-лейн в Харроу и учился в начальной школе Лонгфилда, а затем в средней школе Уитмор. Патель исполнил свою первую актерскую роль в школьной постановке «Двенадцатой ночи».

Актер признаётся, что в детстве часто попадал в неприятности, из-за чего мать отдала его на боевые искусства, чтобы найти выход бурной энергии ребёнка и направить её в более мирное русло. Дев Патель — профессиональный спортсмен, он занимал призовые места на многих международных соревнованиях, имеет чёрный пояс по тхэквондо.

Карьера 
Дев Патель начал свою кинокарьеру в конце 2006 года, снявшись в подростковом сериале «Молокососы» (2007—2008). Мать Пателя увидела объявление о кастинге в британской газете METRO и отвела на него сына, хотя на следующий день у него был экзамен. После двух прослушиваний Дева взяли на роль в сериал, несмотря на отсутствие какого-либо актерского опыта.

Наибольшую известность Пателю принесла роль Джамаля Малика в фильме режиссёра Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» (2008). За роль в картине актер был номинирован на премии «BAFTA», «Black Reel», «Image Award» и другие, а также награждён такими премиями, как «British Independent Film Award», «Critics Choice Award», «CFCA Award», «NBR Award» и «PFCS Award». Режиссер рассмотрел сотни молодых актеров, но обнаружил, что большинство лишь «сильные и красивые», а герой его фильма должен был быть личностью. Как раз в тот момент 17-летняя дочь Дэнни Бойла обратила его внимание на сериал «Молокососы». После пяти прослушиваний Пателя взяли на роль. В итоге, фильм стал лауреатом восьми премий «Оскар» (в том числе за лучший фильм года) и четырёх премий «Золотой глобус».

В 2010 году Патель сыграл Зуко в фильме М. Найт Шьямалана «Повелитель стихий», экранизации мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», а также исполнил главную роль в короткометражке «The Commuter», созданной компанией McHenry Brothers для продвижения смартфона Nokia N8 в Великобритании. Вместе с актером в картине снялись победители конкурса Nokia Run Run.

В 2012 году можно было увидеть Дева Пателя в комедии «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических» Джона Мэддена в компании таких знаменитостей, как Джуди Денч и Билл Найи. Фильм имел кассовый успех, заработав 136 миллионов долларов. Для своей роли Пателю пришлось брать уроки по совершенствованию индийско-английского акцента.

С 2012 по 2014 год Патель играл второстепенную роль в телесериале HBO «Новости». А также, в 2012 году на Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы «Черри», снятой при участии Пателя, Джеймса Франко и Хизер Грэм. Патель снимался в коммерчески успешной комедии «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических» (2012) и её продолжении, «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается» (2015), в научно-фантастическом фильме «Робот по имени Чаппи» (2015) и в драматическом сериале HBO «Новости» (2012—2014). 

В 2014 году Патель снялся вместе с Робертом Шиэном и Зои Кравиц в комедии «Тронутые». Главные герои — трое друзей: у одного из которых синдром Туретта, у другого — ОКР, а у девушки — анорексия. Фильм получил смешанные отзывы критиков. Через год актер вернётся к роли Сонни Капура в продолжении фильма об отеле «Мэриголд», а также исполнит роль разработчика роботов в фантастическом боевике «Робот по имени Чаппи». В 2015 году он сыграл математика Сринивасу Рамануджана в биографическом фильме «Человек, который познал бесконечность», а в следующем году исполнил роль Сару Бриерли в драме «Лев».

В 2016 году Патель снялся в роли Сару Брайерли в биографическом фильме Гарта Дэвиса «Лев», где также сыграли Николь Кидман и Руни Мара. Картина получила восторженные отзывы, а также 6 номинаций на премию «Оскар» (включая номинацию Пателю за «Лучшую роль второго плана»). Также, благодаря участию в фильме, актер выиграл премию BAFTA.

В 2019 году состоялась премьера криминального триллера «Отель Мумбаи: Противостояние», главные роли в котором исполнили Дев Патель и Арми Хаммер. Фильм снят на основе реальных событий, произошедших в 2008 году в Мумбаи, когда был совершён ряд терактов. Патель играет в картине официанта-сикха Арджуна, который оказывается запертым в пятизвёздочном отеле «Тадж-Махал-палас» вместе с другими сотрудниками и постояльцами отеля во время его захвата вооружёнными террористами.

В 2020 году актер исполнил главную роль в комедии Армандо Ианнуччи «История Дэвида Копперфилда», экранизации знаменитого романа Чарльза Диккенса. В картине также сыграли Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон и Бен Уишоу. В фэнтези Дэвида Лоури «Легенда о Зелёном рыцаре», основанном на поэме неизвестного автора XIV века, вышедшем в прокат в 2021 году, Дев Патель предстаёт в образе Сэра Гавейна, племянника Короля Артура, который принимает вызов таинственного Зелёного Рыцаря и поэтому ему предстоит отправиться в опасное странствие, чтобы встретиться с Рыцарем вновь. В фильме также сыграли Алисия Викандер и Джоэл Эдгертон.

Личная жизнь 
С 2009 года по 2014 год актер встречался с коллегой по фильму «Миллионер из трущоб» актрисой Фридой Пинто. В марте 2017 года стало известно об отношениях Пателя с актрисой Тильдой Кобэм-Херви. Они познакомились девятью месяцами ранее на съемочной площадке фильма «Отель Мумбаи: Противостояние».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA
Тхэквондисты Великобритании
Лауреаты премии AACTA
Киноактёры Великобритании